La palabra estancia puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una estancia, un establecimiento rural;

Educación y trabajo
 a una estancia, un periodo de aplicación práctica en el campo de trabajo (laboratorio, por ejemplo) de los conocimientos adquiridos por un estudiante;

Geografía

En Argentina
 a Estancia, un pueblo en el estado de Nuevo México (Estados Unidos);
 a Estancia, una localidad del Departamento Río Seco, Córdoba, Argentina;
 a Las Estancias, una localidad de la provincia de Catamarca, Argentina;

En Filipinas 
 a Estancia, un municipio perteneciente a la provincia de Iloílo, en Bisayas occidentales (Región VI).

Arte, filosofía y literatura
 a una estancia, una estrofa formada por varios endecasílabos y heptasílabos que se combinan y riman a gusto del poeta;

Obras específicas
 a Estancia, un ballet compuesto en 1941 por Alberto Ginastera;

 a Estancias, una obra de Martin Heidegger;
 al Centro de Arte La Estancia, museo de PDVSA en Caracas.